Дучић се може односити на:
 Дучић (презиме)
 Јован Дучић
 Нићифор Дучић
 Дучић (Мионица)
 Дучићи